Het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap curling voor mannen 2016 werd van 5 tot en met 12 november 2016 gehouden in het Zuid-Koreaanse Uiseong. Het gastland verdedigde zijn titel. Het waren evenwel de Japanners die voor de derde keer in de geschiedenis met de titel naar huis gingen.

Overzicht 
Het was de 26ste editie van het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap voor mannen, en de vierde die in Zuid-Korea werd georganiseerd. Er waren negen deelnemende landen, één meer dan een jaar eerder. Qatar maakte zijn debuut op het internationale curlingtoneel. In de groepsfase kwamen alle landen één keer tegen elkaar uit, waarna de top vier zich plaatste voor de play-offs. De winnaars van de twee halve finales gingen door naar de finale, de verliezers namen het tegen elkaar op in de strijd om het brons. De twee finalisten, China en Japan, plaatsten zich voor het wereldkampioenschap 2017, dat gehouden zou worden in het Canadese Edmonton.

Titelverdediger Zuid-Korea werd in de halve finales uitgeschakeld door Japan. In de finale won Japan met 5-3 van China. Het was de derde titel uit de geschiedenis voor de Japanners. In de strijd om het brons won Zuid-Korea met 8-6 van Chinees Taipei.

Groepsfase

Negende speelronde 
Donderdag 10 november 2016, 16:00 uur

Donderdag 10 november 2016, 16:00 uur

Donderdag 10 november 2016, 16:00 uur

Donderdag 10 november 2016, 16:00 uur

Play-offs

Derde plaats 
Zaterdag 12 november 2016, 14:00 uur

Finale 
Zaterdag 12 november 2016, 14:00 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Uiseong 2016

Curling in 2016
2016
Sportevenement in Zuid-Korea